MDF est un sigle qui signifie :

 Medium Density Fibreboard, c'est-à-dire « panneau de fibres (de bois) de densité moyenne » en français, par opposition aux panneaux de fibres de bois durs (type "Isorel" ou "Unalit") dont la densité est élevée (~).
 .mdf est un format de fichier informatique, associé au logiciel "Alcohol 120%".
 .mdf est un format de fichier informatique signifiant , premier fichier de base de données Microsoft SQL Server.
 le Mouvement démocrate français, parti politique souverainiste.
 MDF est l'abréviation de Mitteldeutsches Filmkontor, une société allemande de production cinématographique. 
 MDF est l'abréviation de , la Force de Défense du Malawi. 
 MDF est l'abréviation de Mission de France
 MDF est l'abréviation de Magyar Demokrata Fórum (Forum démocrate hongrois), un ancien parti politique hongrois de tendance démocrate-chrétienne et libérale-conservatrice.
 MDF est l'abréviation de Modulation par déplacement de fréquence, la traduction officielle de l'anglais frequency-shift keying (FSK)
 MDF est l'abréviation de Market development funds
 MDF est un groupe de rock belge de  den benten is ne Chinees